Dominion of Canada Northern Ontario Men’s Curling Championship 2008 – mistrzostwa Northern Ontario mężczyzn w curlingu. Były jednocześnie kwalifikacjami do Tim Hortons Brier 2008, prowincję ostatecznie reprezentowała drużyna Erica Harndena.

Zawody odbywały się na trzech poziomach rywalizacji: regionalnej, międzyregionalnej i prowincjonalnej.

Terminarz

Finały
W finałach udział brało 15 drużyn wyłonionych z turniejów międzyregionalnych oraz były mistrz Northern Ontario Al Harnden. 
Drużyny podzielono na dwie grupy, w których rozgrywano mecze każdy z każdym. Następnie trzy najlepsze zespoły z każdej grupy przechodziły do rundy play-off.

Drużyny

Wyniki

Playoff

Finał
9 lutego 2008, 20:00

Półfinały
8 lutego 2008, 20:00

9 lutego 2008, 15:00

Runda 2
9 lutego 2008, 9:00

Runda 1
8 lutego 2008, 20:00

Tie-Breaker
8 lutego 2008, 10:00

8 lutego 2008, 14:30

Grupa A

Klasyfikacja końcowa

Sesja 1.
4 lutego 2008, 16:00

Sesja 2.
5 lutego 2008, 8:00

Sesja 3.
5 lutego 2008, 16:00

Sesja 4.
6 lutego 2008, 12:00

Sesja 5.
6 lutego 2008, 20:00

Sesja 6.
7 lutego 2008, 8:00

Sesja 7.
7 lutego 2008, 16:00

Grupa B

Klasyfikacja końcowa

Sesja 1.
4 lutego 2008, 20:00

Sesja 2.
5 lutego 2008, 12:00

Sesja 3.
5 lutego 2008, 20:00

Sesja 4.
6 lutego 2008, 8:00

Sesja 5.
6 lutego 2008, 16:00

Sesja 6.
7 lutego 2008, 12:00

Sesja 7.
7 lutego 2008, 20:00

Turnieje międzyregionalne

Regiony 1-2
W turnieju brało udział 16 drużyn, grały one potrójnym systemem pucharowym. 5 najlepszych drużyn zakwalifikowało się do finałów:

Regiony 3-4
Turniej rozgrywany był potrójnym systemem pucharowym. 4 najlepsze drużyny zakwalifikowały się do finałów:

Regiony 5-6
W turnieju brało udział 16 drużyn, grały one potrójnym systemem pucharowym. 6 najlepszych drużyn zakwalifikowało się do finałów:

Turnieje regionalne
Z planowanych poszczególnych 6 turniejów regionalnych z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych drużyn rywalizowano tylko w regionach 2, 5 i 6.

Region 2
Zakwalifikowani z regionu 2:

Region 5
Zakwalifikowani z regionu 5:

Region 6 
Zakwalifikowani z regionu 6:

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona turnieju finałowego 

2008
2008 w curlingu
2008 w Kanadzie